Cháris Pappás (1983-) est un footballeur grec.
 Iákovos Pappás (1964-) est un musicien spécialisé dans la musique baroque.
 Constantin Pappas (1962-) est un comédien français spécialisé dans le doublage.
 Tom Pappas (1976-) est un athlète américain spécialiste du décathlon.
 Níkos Pappás, joueur grec de basket-ball.
 Níkos Pappás, homme politique grec
 Nikólaos Pappás, amiral grec
 Tim Pappas, homme d'affaires et pilote automobile américain.
 Gilles Del Pappas 
 Emmanouíl Pappás, chef de la guerre d'indépendance grecque.
 Emmanouíl Pappás (dème)
 Chrístos Pappás, membre du Parlement hellénique représentant du parti Aube Dorée.
 Christopher Pappas (Afrique du Sud), homme politique sud-africain.
 Chris Pappas, homme politique américain.